GJN steht für: 
 Global Journal of Nanomedicine, peer-reviewed Journal zu Nanomedizin
 Grüne Jugend Niedersachsen

gjn steht für:
 Gonja (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Guang-Sprachen in Ghana

Abkürzung